Па́вел Я́ковлев:
 Яковлев, Павел Андреевич (1806—1868) — генерал-лейтенант.
 Яковлев, Павел Владимирович (род. 1991) — российский футболист.
 Яковлев, Павел Дмитриевич (1891—1925) — российский революционер, общественный и государственный деятель, советский разведчик.
 Яковлев, Павел Иванович (1894—1983) — русско-американский невропатолог из Закарпатской области Украины.
 Яковлев, Павел Кузьмич (род. 1958) — советский легкоатлет.
 Яковлев, Павел Лукьянович (1789—1835) — русский писатель-беллетрист, журналист; коллежский советник.
 Яковлев, Павел Никанорович (1898—1957) — советский селекционер плодовых и ягодных растений.
 Яковлев, Павел Никитович (1905 — после 1945) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Яковлев Павел Филиппович (1853—1921) — русский художник.